Tipsligan 2006 bestod av 13 lag och Tampere United från Tammerfors blev finländska mästare för andra gången. Serien spelades 29 april-19 oktober 2006 och skulle egentligen ha bestått av 14 lag men Allianssi miste elitlicensen.

Tabell

Ute i Europa
Uefa Champions League:
 MyPa gick vidare mot The New Saints FC men åkte ut mot FC Köpenhamn i andra omgången

Uefacupen:
 HJK förlorade i första omgången mot Drogheda United
 FC Haka förlorade i första omgången mot FC Levadia Tallinn

Intertotocupen:
 Tampere United vann i första omgången mot Carmarthen Town FC men blev utslagna av Kalmar FF i andra omgången

Upp- och nedflyttning
 2007 år serie bestod återigen av 14 lag. Bara ett lag, KuPS, åkte ur, medan två lag från Ettan gick upp, Nordsjölaget FC Viikingit och AC Oulu från Uleåborg.

Skytteligan

Arenor och publik

Externa länkar
 Results from RSSSF

2006 i Finland
Fotbollssäsongen 2006
2006